Het tennistoernooi US Open werd in 1970 bij de vrouwen voor de 84e keer gehouden. De als eerste geplaatste Australische Margaret Court won het toernooi voor de vierde keer door in de finale de als tweede geplaatste Amerikaanse Rosie Casals met 6-2, 2-6 en 6-1 te verslaan. Met deze overwinning completeerde de Australische haar grand slam in het enkelspel.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster haalde.
  Margaret Court (winnares)
  Rosie Casals (finale)
  Nancy Richey (halve finale)
  Françoise Dürr (kwartfinale)
  Virginia Wade (halve finale)
  Kerry Melville (kwartfinale)
 n.v.t.
  Judy Dalton (derde ronde)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Toernooischema WTA (pag. 1)
 Toernooischema ITF

US Open (tennis)
Tennis in 1970